Футбольний матч між збірними Угорщини і Англії відбувся 23 травня 1954 року на «Непштадіоні» (Будапешт). Підсумковий рахунок матчу 7:1 на користь господарів є найбільшим рахунком, з яким збірна Англії програвала у своїй історії.

Матч

Примітки

Посилання 
 Статистика матчу на сайті Eu-Football.info 
 Статистика матчу на сайті Englandstats.com 

1954 у футболі
Матчі збірної Англії з футболу
Матчі збірної Угорщини з футболу
Травень 1954
Події 23 травня